Мекрешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Ребріча.
 Мекрешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Зеподень.